Миге́ль Гутье́ррес: 
 Гутьеррес, Мигель Херонимо (1822—1871) — кубинский журналист и революционер.
  (1931—2016) — мексиканский футболист, нападающий.
  (1940—2016) — перуанский писатель.
  (род. 1954) — испанский велосипедист.
  (род. 1956) — перуанский футболист, полузащитник.
  (род. 1971) — американский танцор и хореограф.
  (род. 1997) — кубинский волейболист.
 Гутьеррес, Мигель (род. 2001) — испанский футболист, защитник.